*** – simboli usati come ellissi
 ⁂ – asterismo
 *** – romanzo di Michael Brodsky del 1984